Desbons est un patronyme porté notamment par :

Anatole Desbons (1831-1881), homme politique français ;
Claude Desbons (1938-2001), homme politique français ;
Jean Desbons (1891-1967), homme politique français.

Homonymie de patronyme